Кебе́дов — фамилия. Известные носители:

 Кебедов, Аббас Кебедович (род. 1953) — дагестанский религиозный деятель.
 Кебедов, Багаутдин Магомедович (род. 1945) — дагестанский религиозный деятель, полевой командир, сводный брат Аббаса Кебедова.